Скетч ( «эскиз, набросок, зарисовка») может означать:

 Скетч — карандашный набросок, эскиз.
 Скетч — короткая пьеса с двумя, реже тремя персонажами в XIX – начале XX веков; в настоящее время развился до вида эстрадного и теле- представления.
Скетч (эстрадное искусство).
 Скетч (граффити) — небольшой рисунок в стиле граффити, как правило не больше альбомного листа.
 Скетч (рукоделие) — шаблон, по которому делаются несколько похожих изделий, сохраняя при этом изначальную композицию, заданную первоначальным автором.